Антонина Коваль:
 Коваль, Антонина Ивановна (1938—2017) — российский лингвист, африканист, специалист по языку и литературе фульбе.
 Коваль, Антонина Михайловна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда (1966).